Нахман Майзиль (, близ Киева — апрель , киббуц Алоним, Израиль) — издатель, публицист, литературный критик и историк литературы на идиш.

После революции 1917 года основал издательство «Киевэр фарлаг» и был одним из организаторов Ассоциации культуры на идиш — Култур-лиге.

Один из главных инициаторов проведения Всемирного конгресса еврейской культуры в 1937 году в Париже.

В 1925—1938 годах жил в Варшаве, затем до середины 1960-х — в Нью-Йорке.

Примечания 

Родившиеся в Киевской губернии
Умершие в Северном округе (Израиль)
Писатели на идише
Журналисты по алфавиту
Журналисты США